Der Begriff Blödel bezeichnet:
 Jemanden, der von Blödheit befallen ist
 Bleda, den Bruder von Attila (Etzel) im Nibelungenlied

Siehe auch:
 Bloedel